Het WTA-tennistoernooi van Miami (officieel Sony Open Tennis) van 2014 vond plaats van 18 tot en met 30 maart in de Amerikaanse stad Miami. Het was de dertigste editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Miami 2014. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelverdedigster Serena Williams was als eerste geplaatst. Op weg naar de finale versloeg ze het vijfde reekshoofd Angelique Kerber en het vierde reekshoofd Maria Sjarapova. Alleen aan de ongeplaatste Française Caroline Garcia moest Williams een set afstaan.

In de finale tegen de als tweede geplaatste Li Na stond Williams in eerste instantie met 2–5 achter. Zij herstelde zich evenwel, en won de partij uiteindelijk met 7–5 en 6–1. Williams schreef hiermee voor de zevende keer het toernooi van Miami op haar naam. Het was haar 59e WTA-titel, de tweede van 2014.

De Belgische Kirsten Flipkens was als negentiende geplaatst. Doordat Sabine Lisicki in de derde ronde verstek liet gaan, bereikte Flipkens de vierde ronde, waarin Maria Sjarapova te sterk voor haar bleek. Haar landgenote Yanina Wickmayer strandde in de eerste ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens, die via het kwalificatietoernooi een plaats in de hoofdtabel had kunnen veroveren, bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Indy de Vroome, die via een wildcard tot het toernooi was toegelaten, wist haar openingspartij niet te winnen.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase 
{{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Kwartfinale
| RD2=Halve finale
| RD3=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Serena Williams
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= Angelique Kerber
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Maria Sjarapova
| RD1-score3-1=7
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=8
| RD1-team4= Petra Kvitová
| RD1-score4-1=5
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5=10
| RD1-team5= Dominika Cibulková
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=7
| RD1-score5-3=6
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Agnieszka Radwańska
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=65
| RD1-score6-3=3

| RD1-seed7=11
| RD1-team7= Caroline Wozniacki
| RD1-score7-1=5
| RD1-score7-2=5
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Li Na
| RD1-score8-1=7
| RD1-score8-2=7
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Serena Williams
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Maria Sjarapova
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=10
| RD2-team3= Dominika Cibulková
| RD2-score3-1=5
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=3
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Li Na
| RD2-score4-1=7
| RD2-score4-2=2
| RD2-score4-3=6

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Serena Williams
| RD3-score1-1=7
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Li Na
| RD3-score2-1=5
| RD3-score2-2=1
| RD3-score2-3= 
}}

 Deel 1 

 Deel 5 

 Deel 6 

 Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Nadja Petrova en Katarina Srebotnik was de eerste haar titel niet komen verdedigen. Srebotnik speelde samen met Květa Peschke – zij waren als vierde geplaatst, en bereikten de kwartfinale.

Het eerste reekshoofd, Hsieh Su-wei en Peng Shuai, sneuvelde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Martina Hingis / Sabine Lisicki''', dat pas voor de tweede keer samenspeelde, won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste Russische koppel Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De 33-jarige Hingis had daarnaast 37 eerdere dubbelspeltitels met andere partners (verzameld in de periode 1995–2007); Lisicki twee.

De Belgische Kirsten Flipkens en Ana Ivanović uit Servië waren via een wildcard tot het toernooi toegelaten. Zij werden in de eerste ronde geklopt door Janette Husárová en Iveta Melzer.

Ook de Nederlandse Michaëlla Krajicek en haar Tsjechische partner Lucie Hradecká hadden de eerste ronde als eindstation. Het Duitse koppel Julia Görges en Anna-Lena Grönefeld was te sterk voor hen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Miami 2014
Miami